Южный Да́ррас — это небольшой поселок на  в Новом Южном Уэльсе, Австралия. Южный Даррас расположен примерно в 280 километрах к югу от Сиднея и в 15 километрах к северу от , в районе местного самоуправления Графство Юробода́лла. Посёлок окружён территориями .

История 
До появления белых колонизаторов Южный Даррас был заселён представителями , чьи земли простирались на большую часть Южного Побережья Нового Южного Уэльса. К северу от Южного Дарраса в Исконном районе Муррамаранг находится крупнейшая кухонная куча на Южном Побережье. Несмотря на наличие некоторой изначальной враждебности между юин и белыми поселенцами, распространение таких заболеваний, как оспа убило около 95 % членов племени, в результате чего они оказались не в состоянии бороться за свою землю.

Первый земельный участок в этом районе был предоставлен Джону Уайтхеду Макни в 1840 и имя Даррас использовалось в то время для обозначения всего района. Следующие примерно девяносто лет в районе в основном занимались лесозаготовкой и первичной резкой древесины на лесопилке в Уосп Хед, но в 1929 году она закрылась, что привело к смене специализации. На землях к югу от бухты Даррас в 1937 году было образовано поселение Даррас, которое стало называться Южным Даррасом после создания другого населенного пункта — Даррас Северный — к северу от озера Даррас. В 1940-х и 50-х годах в посёлке были открыты школа, почтовое отделение и магазин. Электрификация произведена в 1960 году.

Достопримечательности 
  примыкает к Южному Даррасу.
 Пляж Южного Дарраса изобилует литоральными скальными бассейнами. Кенгуру пасутся рядом с пляжем. Дикая природа в изобилии, в том числе попугаи и вараны.
 Кемпинг находится в кустах за пляжем.

Население 
В Южном Даррасе живут около 330 постоянных жителей, а летом население увеличивается до почти 1000.

Радиостанции 
 East Coast Radio 2EC 105.9 FM (коммерческое)
 POWERFM NSW South Coast 104.3 FM (коммерческое)
 Eurobodalla Community Radio 107.5 FM
 ABC South-East 103.5 FM
 Radio National 105.1 FM
 ABC Classic FM 101.9 FM
 Triple J 98.9 FM (из соседнего региона Иллаварра).
 Планируется сервис от Mount Wandera при условии отключения местных аналоговых телевизионных станций.

Климат 
Климат Южного Дарраса прибрежный, с теплым летом и мягкой солнечной зимой. Ночи зимой могут быть холодными. Грозы могут возникать между ноябрем и мартом, с максимумами осадков в летнее время.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Protected areas of New South Wales (Australia)
 
 
 The Heritage of Australia, Macmillan Company, 1981, pp. 2/148, 2/164.
 Guide to New South Wales National Parks, National Parks and Wildlife Service of New South Wales, 2002, p. 45

Населённые пункты Нового Южного Уэльса